Porcasi ist der Familienname folgender Personen:

Gaetano Porcasi (* 1965), sizilianischer Maler
Paul Porcasi (1879–1946), italienisch-US-amerikanischer Schauspieler